Kula w łeb – film z 1989 roku
 Kula w łeb – film z 1990 roku
 Kula w łeb – film z 2012 roku